Ada Colangeli – attrice italiana
 Daniel Colangeli – cantante italiano
 Giorgio Colangeli – attore italiano
 Otello Colangeli – montatore italiano